Grabolle ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Grabolle (* 1993), deutscher Schauspieler
 Regina Grabolle (* 1965), deutsche Turnerin